Oranž může být:

 oranžová barva 
 oranžové barvivo (pigment)

barviva a chemické sloučeniny
 akridinová oranž – zásadité barvivo používané k barvení nukleových kyselin
 methyloranž, 4′-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonová kyselina – azobarvivo používané jako pH indikátor

další významy
 oranž, oranže, oranžovník – lidově pomerančovník čínský (Citrus sinensis) a jeho plody pomeranče

Související články 
 Orange – rozcestník
 Orange (Francie) – francouzské město v departmentu Vaucluse